Todos Santos (Bassa California del Sud) – comune messicano della Bassa California del Sud
 Todos Santos (Bolivia) – comune Boliviano della Provincia di Puerto de Mejillones
 Todos Santos Cuchumatán – comune del Dipartimento di Huehuetenango in Guatemala